Микко Хирвонен (, род. 31 июля 1980 года в Каннонкоски, Финляндия) — финский автогонщик, 4-кратный вице-чемпион мира по ралли (2008, 2009, 2011, 2012). В 2006 и 2007 годах занимал третье место в чемпионате и помогал Ford выиграть Кубок конструкторов. В 2003—2014 годах его постоянным штурманом являлся Ярмо Лехтинен.

Карьера 

Ещё в детстве Микко начал учиться управлять гоночным автомобилем: вместе с отцом они водили автомобиль по замёрзшему озеру около своего дома.

В возрасте 18 лет финн принял участие в своём первом ралли. В 2002 году он выиграл Национальный чемпионат Финляндии по ралли в классе автомобилей до 2000 кубических сантиметров.

В 2003 году провёл свой первый полный сезон в чемпионате мира за рулём Ford Focus. На Ралли Кипра он впервые в карьере попал в очковую зону, набрав 3 балла за 6-е место.

15 декабря 2003 года о подписании контракта с Хирвоненом официально объявила Subaru World Rally Team, где он стал напарником чемпиона мира Петтера Сольберга. Чемпионат 2004 года Микко завершил на седьмом месте с 29 очками. Его лучшим результатом в сезоне стало четвёртое место в Аргентине и Австралии. Но по завершении сезона ему не нашлось места в команде.

В 2005 году Хирвонен участвовал в WRC на непостоянной основе. Он проехал лишь шесть этапов — на четырёх из них (в Ралли Швеции, Ралли Сардинии, Ралли Греции и Ралли Испании) он выступал на автомобиле Ford Focus RS WRC 03 как частное лицо. На Ралли Финляндии получил возможность стартовать в качестве официального пилота BP Ford World Rally Team, а на Ралли Японии представлял заводскую команду Škoda Motorsport.

В сезоне 2006 года пилот одержал свою первую победу на этапе чемпионата мира, выиграв Ралли Австралия. В этом же году он финишировал на подиуме в шести ралли подряд. Успехи финна не остались незамеченными, и уже официальная команда Форд подписала с ним трёхлетний контракт.

Сезон 2007 года пилот начал с пятого места на Ралли Монте-Карло и третьего — на Ралли Швеции. В Ралли Норвегии он одержал свою вторую победу в WRC, позднее победил в Ралли Японии, а к концу сезона — в Ралли Великобритании. В итоге он занял третье место в личном зачёте, отстав на 17 очков от Себастьена Лёба, чемпиона мира. Также вместе с напарником Маркусом Гронхольмом Микко завоевал Кубок конструкторов для команды Ford.

В конце 2007 года, после ухода в отставку Маркуса Гронхольма, Микко стал первым номером команды BP Ford. Его соотечественник, Яри-Матти Латвала, стал вторым номером команды.

В 2008 и 2009 годах Хирвонен становился вице-чемпионом мира, уступая лишь Себастьяну Лёбу. При этом в 2009 году Микко лидировал перед последним этапом, но Лёб сумел выиграть его и обойти Хирвонена на 1 очко в общем зачёте чемпионата.

В 2012 году являлся напарником Себастьена Лёба в команде Citroën. На португальском этапе финн смог финишировать первым, что могло стать его первой победой за французский коллектив, однако в итоге он был дисквалифицирован из-за несоответствия машины спортивному регламенту. В текущем сезоне он в общей сложности девять раз финишировал на подиуме, из них один раз на первом месте — на Ралли Сардинии.

6 ноября 2014 года объявил о своём уходе из чемпионата мира по ралли после завершения финального этапа сезона в Великобритании.

14 июля 2015 года стало известно, что в 2016 году Хирвонен примет участие в ралли «Дакар». В паре с французским штурманом Мишелем Переном он выступит на автомобиле MINI ALL4 Racing за команду X-raid.

Победы на этапах чемпионата мира 
Хирвонен побеждал на 11 разных ралли.

Результаты

Статистика 
Показатели, по которым Хирвонен был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным - лучшие лично для него.

Чемпионат мира 
В 2002 году Хирвонен принял участие в трёх ралли (21 место на Ралли Финляндии и два схода).

Ралли Дакар

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Микко Хирвонена 
 Профиль  на сайте Rally Paradise

Раллисты Финляндии
Пилоты WRC из Финляндии
Автогонщики ралли «Дакар»